Complete Discography — сборник 1989 года, выпущенный американской хардкор-панк-группой Minor Threat на собственном лейбле Dischord Records. Как следует из названия, содержит всю дискографию группы, включая три EP, альбом Out of Step и компиляцию Flex Your Head. Некоторые новые треки не попали на сборник, так как не были изданы к тому моменту. Сборник содержит песни «Understand» и «Asshole Dub» из 20 Years of Dischord.

Обложка альбома очень похожа на обложку Minor Threat, на ней та же фотография младшего брата фронтмена Иэна Маккея, Алека. Обложка была выпущена в нескольких цветах, включая красный и зелёный, а ремастированная версия 2003 года — в синем и жёлтом.

В 2018 году портал Pitchfork поставил сборник на 23-е место среди лучших альбомов 1980-х, в свою очередь  присудил ему 2-е место среди лучших хардкор-панк-альбомов всех времён, в 2013-м. Рецензент газеты Патрик Джеймс писал: «Конечно, технически это не альбом, но, тем не менее, нет ничего лучше для знакомства с жанром хардкора, чем „Complete Discography Minor Threat“. […] То, что вся работа Minor Threat уместилась на одном CD не умаляет его значимости; даже сегодня, сборник всё ещё совершенно не от мира сего».

Список композиций 
Все песни написаны группой Minor Threat, за исключением отмеченных.

Участники записи 
 Иэн Маккей — вокал
  — гитара
  — бас-гитара на треках 1-14 и 24-26, гитара на треках 15-23
  — бас-гитара на треках 15-23.
  — барабаны
 Синтия Коннолли — изображения
 Глен Э. Фридман — фотографии
 Скип Грофф — микширование
 Сьюзи Джозефсон — фотографии
 Minor Threat — продюсирование, микширование
 Томас Сквип — фотографии
 Дон Зентара — звукорежиссёр

Примечания 

Сборники 1989 года
Сборники лейбла Dischord Records
Альбомы Minor Threat